Генна́дий Нау́мов:
 Наумов, Геннадий Иванович (род. 1944) — советский и российский ученый-биолог.
 Наумов, Геннадий Сергеевич (1942—2006) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.